Рома́щенко (, ) — українське прізвище

 Ромащенко Михайло Іванович — професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України

Брати-футболісти українського походження:
 Ромащенко Мирослав Юрійович (нар. 1973) — білоруський футболіст
 Ромащенко Максим Юрійович (нар. 1976) — білоруський футболіст

Українські прізвища
Прізвища на -енко